Das Herreneinzel der Australian Championships 1959 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Sieger des Turniers wurde Alex Olmedo, der im Finale den topgesetzten Neale Fraser in vier Sätzen (6:1, 6:2, 3:6, 6:3) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1959